Сокращение Ср или СР (кириллицей) может означать:

Государства 
 Сербия (официально — Сербская Республика) — государство в юго-восточной Европе.
 Словакия (официально — Словацкая Республика) — государство в Центральной Европе.
Словения (официально — Словенская Республика) — государство в юго-восточной Европе.

Коммерция 
 Ставка рефинансирования — размер процентов в годовом исчислении, подлежащий уплате центральному банку страны за кредиты, предоставленные кредитным организациям.
 Страховые резервы — денежные средства страхового фонда, предназначенные для обеспечения исполнения страховщиком обязательств по страхованию.
 Субъект рынка — любое лицо, участвующее в рыночных отношениях.

Наука и техника 
 Самонаводящаяся ракета — ракета, оснащённая системой самонаведения.
 Сейсмическое районирование — районирование согласно данным о сейсмоопасности территории.
 Сетевая разведка — один из видов хакерских атак.
 Сигнальное реле — электромагнитное реле, предназначенное для коммутации маломощных (сигнальных) электроцепей.
 Сигнальный револьвер — вид сигнального пистолета.
 Спектральное разделение каналов — использование разных несущих частот для передачи нескольких информационных каналов по одной физической линии связи.
 Спутниковый ретранслятор — см. Спутниковая связь.
 Средний род — понятие в лингвистике.
 Средний (текущий) ремонт — ремонт с целью восстановления исправности (работоспособности), а также поддержания эксплуатационных показателей электроподвижного состава.
 Стерадиан (обозначается ср или sr) — единица измерения телесного угла.
 Судно размагничивания — вспомогательный корабль для выполнения специальных работ, связанных с уменьшением собственных магнитных полей кораблей и судов (см. Размагничивание#Корабли)
 СР — модификация электропоезда С, производимая на Рижском вагоностроительном заводе

Организации 
 «Совет рынка» — московская организация, некоммерческое партнёрство в области электроэнергетики.
 «Справедливая Россия» — левоцентристская политическая партия в России.
 «Социалисты-революционеры» («эсеры», полностью — «Партия социалистов-революционеров») — революционная политическая партия Российской империи, а позже — Российской Республики и РСФСР.

Разное 
 «» (страница значений).
 Социальная работа — профессиональная деятельность по организации помощи и взаимопомощи людям и группам, попавшим в трудные жизненные ситуации.
 Степень риска
 Стратегическая разведка — разведывательная деятельность с целью получения информации о стратегическом потенциале и стратегических намерениях разведываемого государства или иной общности.

Разные сокращения 
 Среда — день недели.
 ср. — сравни(те).
 ср. (также сред. или с.) — средний; ср.- — средне-.
 ср. — «срочно, срочный».

См. также 
  (латиницей)